Fridrich III. Habsburský, zvaný též Štědrý (31. března 1347, Vídeň – 10. prosince 1362, Vídeň) byl rakouský a korutanský vévoda v letech 1358–1362

Život 

Byl druhorozeným synem vévody Albrechta II. a jeho ženy Jany z Pfirtu. Již v roce 1348 obdržel společně s otcem a starším bratrem Rudolfem od císaře Karla IV. lénem jimi držené země.

Roku 1358 doprovázel svého otce na jeho poslední cestě do Vídně. Po jeho smrti se stal podle rodového řádu, sepsaného v roce 1355, spolu se všemi bratry rakouským vévodou. V prosinci 1362, ve svých patnácti letech podlehl zraněním, které si přivodil na lovu. Pohřbený byl v chrámu sv. Štěpána ve Vídni.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Genealogie-LEO

Fridrich III.
Fridrich III.
Úmrtí v souvislosti s nehodou na lovu
Narození ve Vídni
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v katedrále svatého Štěpána ve Vídni
Narození 31. března
Narození v roce 1347
Úmrtí 10. prosince
Úmrtí v roce 1362
Muži
Habsburkové v 14. století